Poštanska štedionica je financijsko-štedna ustanova. Po organizaciji je dijelom poštanskog sustava. Bavi se otkupljivanjem čekova i inozemnog efektivnog novca, vodi tekuće i žiro-račune građana te prikuplja štednju stanovništva. Zbog nazočnosti u brojnim malim mjestima preko poštanskih ureda smanjenih je troškova poslovanja. 1861. godine pojavila se prva poštanska štedionica na svijetu. Bilo je to u Engleskoj. Prva takva ustanova u Hrvatskoj osnovana je 1920. godine. Bio je to Poštansko-čekovni zavod.

Vidi 
Poštanska štedionica (Srbija)

Izvori 

Financije
Pošta